

События 
 Кирилл с Мефодием отправились в путешествие с целью проповедовать христианскую веру у хазар.
 Король Бретани — Святой Саломон

 Викинги снова поднялись вверх Луарою до Орлеана и вернули обратно с награбленным. Они также в третий раз напали на Париж и ограбили несколько аббатств, в частности Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Дени.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 857 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 857 году
 13 марта — казнены за веру христиане Родерик и Соломон.

См. также